Запольські - прізвище низки європейських родів, зокрема з України, Польщі, Хорватії, Угорщини, тощо.

 Запольські - хорватсько-угорський князівський і королівський рід.
 Запольські - українські та польські шляхетські роди.
 Запольський - список осіб з прізвищем Запольський.